Ел Требол Дос има више значења:

 Ел Требол Дос (Франсиско И. Мадеро), насеље у савезној држави Коавила у Мексику
 Ел Требол Дос (Ескуинапа), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ел Требол Дос (Акајукан), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику